American Airlines Tennis Games 1975 var en tennisturnering, der blev spillet i Tucson, Arizona, USA i perioden 31. marts - 8. april 1975. Det var den anden udgave af den turnering, der senere udviklede sig til Indian Wells Masters, men det var den sidste udgave, inden turneringen året efter flyttede fra Tucson til Palm Springs. Turneringen var en del af Grand prix-serien i tennis 1975.

John Alexander vandt herresingletitlen med en finalesejr over Ilie Năstase på 7−5, 6−2, og det var australierens anden professionelle turneringssejr i karrieren, efter af han seks uger tidligere havde vundet sin første titel i Fort Worth.

I herredoublerækken sejrede William Brown og Raúl Ramírez, idet det amerikansk-mexicanske par vandt finalen med 2−6, 7−6, 6−4 over Raymond Moore og Dennis Ralston. Sejren var Ramírez' 12. professionelle turneringssejr i double, mens Brown vandt en professionel doubleturnering for anden gang i sin karriere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 175.000, hvilket var en stigning på $ 25.000 i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 23 par.

Eksterne henvisninger 
 ATP World Tour - Result Archive - Tuscon 1975 
 ITF Men's Circuit - Tucson 1975

Noter 

Indian Wells Masters
Grand prix-serien i tennis 1975